Woordspeling
 Dubbele bodem (schip)
 Dubbele romp